Hrastovica je lahko:
 Hrastovica Vivodinska (Hrvaška)
 Hrastovica, Petrinja (Hrvaška)
 Hrastovica (Slovenija)